Paul Anthony Hall (Manchester, 3 de julho de 1972) é um futebolista profissional jamaicano, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Hall integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998